Toponímia:
 Armstrong (Illinois), localitat estatunidenca de l'estat d'Illinois
 Armstrong (Iowa), localitat estatunidenca de l'estat d'Iowa
 Armstrong (Missouri), localitat estatunidenca de l'estat de Missouri
 Armstrong (Oklahoma), localitat estatunidenca de l'estat d'Oklahoma
 Armstrong (Texas), localitat estatunidenca de l'estat de Texas
 Comtat d'Armstrong (Pennsilvània), comtat de l'estat de Pennsilvània
 Comtat d'Armstrong (Texas), comtat de l'estat de Texas
 Biografies:
 Brad Armstrong (1956, Toronto, Canadà), realitzador, productor i actor porno 
 George Armstrong Custer, oficial de cavalleria estatunidenc durant la Guerra Civil dels Estats Units (1839-1876)
 Gerard Joseph Armstrong, futbolista nord-irlandès (n.1954)
 Lance Armstrong, ciclista estatunidenc (n.1971)
 Louis Armstrong, músic de jazz estatunidenc (1901-1971)
 Neil Armstrong, astronauta estatunidenc, el primer home a trepitjar la Lluna (n.1930)
 Joe Armstrong, científic conegut com un dels dissenyadors del llenguatge de programació Erlang.
 Miscel·lània:
 Armstrong-CCM Motorcycles, marca de motocicletes anglesa de la dècada del 1980